Гусман има више значења:

 Гусман
 Гусман (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гусман (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гусман (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гусман (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гусман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику